
Die 33. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1982 in Lanarvily, Frankreich, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1982
Radsportveranstaltung 1982
Radsportwettbewerb in Frankreich
Sportveranstaltung in der Bretagne
Lanarvily